Хумболт може да се отнася за братята

 Александър фон Хумболт – германски естественик и изследовател,
 Вилхелм фон Хумболт – германски филолог, философ, лингвист и държавник

или за
 Хъмбоулт – окръг в щата Калифорния, САЩ.